Krumbholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Krumbholtz (1662–1725), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Johann Christian Krumbholtz (1720–1789), deutscher Geistlicher